Martchenko (en ukrainien et en  ; en  ;  : Marčenko) est un nom slave porté par plusieurs personnalités :
 Alekseï Martchenko (né en 1991), joueur de hockey sur glace russe ;
 Anatoli Martchenko (1938-1986), écrivain soviétique ;
 Illya Marchenko (né en 1987), joueur de tennis ukrainien ;
 Kirill Martchenko (né en 2000), joueur de hockey sur glace russe ;
 Lioudmila Martchenko (1940-1997), actrice de théâtre et cinéma soviétique ;
 Maryna Martchenko (né en 1985), volleyeuse ukrainienne ;
 Maxym Martchenko (né en 1983), colonel ukrainien ;
 Mykola Martchenko (1943-2018), sculpteur ukrainien ;
 Oleksandr Mikhaïlovytch Marchenko (né en 1968), avironneur ukrainien ;
 Oleksandr Oleksandrovytch Martchenko (1965-2022), homme politique ukrainien ;
 Zinaida Tousnolobova-Martchenko (1920-1980), médecin militaire soviétique.

Patronyme ukrainien
Patronyme russe